Institut français d'opinion publique, une entreprise de sondage
 Instrument financier d'orientation de la pêche, l'un des fonds structurels européens